Шкафу́т (от  — «стеллаж, эшафот») — многозначный морской термин.

 Шкафут на кораблях и судах — средняя часть верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты либо от носовой надстройки (бак) до кормовой (ют).
 Шкафут на деревянных парусных кораблях — широкие доски, уложенные горизонтально вдоль бортов для прохода с бака на шканцы (кватердек).
 Шкафут на речных металлических баржах — деревянный брус, идущий вдоль борта и служащий для установки леерных стоек.

Связанные термины: шкафутный трап, шкафутный брус-поручень, шкафутное орудие, подветренная шкафутная сетка.

Примечания 

Морские термины